

Patronyme 

 Siméon-Guillaume de La Roque (1551-1611), poète français ;
 Jean de La Roque (1661-1745), voyageur, journaliste et homme de lettres français ;
 Pierre de La Roque (?), introducteur du café en France ;
 Jean Alexandre Durand de La Roque (1731-1816), général de division français ;
 Jean-Louis de La Roque (1754-1794), général de brigade français ;
 Jean-Baptiste Montagniès de La Roque (1793-1862), vice-amiral français ;
 Louis de La Roque (1830-1903), historien et généalogiste français.

Toponyme 

 Château de la Roque, château français à Fayet ;
 Château de la Roque, château français à Hébécrevon ;
 Château de la Roque, château français à Meyrals ;
 Château de la Roque, château français à Saint-Antonin-de-Lacalm ;
La Roque, lycée agricole à Onet-le-Château dans l'Aveyron ;
 La Roque, lieu-dit de la commune française de Tournemire dans le Cantal ;
 La Roque-Alric, commune française du Vaucluse ;
 La Roque-Baignard, commune française du Calvados ;
 La Roque-d’Anthéron, commune française des Bouches-du-Rhône ;
 La Roque-Esclapon, commune française du Var ;
 La Roque-Gageac, commune française de la Dordogne ;
 La Roque-Sainte-Marguerite, commune française de l’Aveyron ;
 La Roque-sur-Cèze, commune française du Gard ;
 La Roque-sur-Pernes, commune française de Vaucluse ;
 Saint-Samson-de-la-Roque, commune française de l’Eure.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument